

Населені пункти та їхні частини
 Вінцентув — село в гміні Любартів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Вінцентув — село в гміні Красностав Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Вінцентув — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Вінцентув — село в гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Вінцентув — село в гміні Добронь Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Вінцентув — село в гміні Ласьк Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Вінцентув — село в гміні Лонцьк Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Вінцентув — село в гміні Жечнюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Вінцентув — село в гміні Пуща-Марянська Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Вінцентув — село в гміні Тчув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Вінцентув — село в гміні Ґура-Кальварія Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Вінцентув — село в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Вінцентув — село в гміні Пекошув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Вінцентув — село в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Вінцентув — село в гміні Брудзев Турецького повіту Великопольського воєводства
 Вінцентув — частина міста Радом в Мазовецькому воєводстві
 Вінцентув — частина міста Скаришев у Радомському повіті Мазовецького воєводства
 Вінцентув — частина села Дмосін-Другий в гміні Дмосін Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Вінцентув — частина села Коморна в гміні Образув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Вінцентув — колонія в гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства

Примітки